Szczuka ist der Familienname folgender Personen:
 Kasimir Szczuka (1620–1694), Bischof von Culm
 Kazimiera Szczuka (* 1966), polnische Literaturhistorikerin, Fernsehjournalistin und Feministin
 Mieczysław Szczuka (1898–1927), polnischer Maler und Grafiker

Szczuka ist der Name eines Ortes in Polen:
 Szczuka (Brodnica), Dorf und Schulzenamt der Landgemeinde Brodnica, Woiwodschaft Kujawien-Pommern